В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Кайова ():

 округ Кайова — штат Колорадо
 округ Кайова — штат Канзас
 округ Кайова — штат Оклахома